Somlai Lajos (1931) festőművész
 Somlai Lajos (1932–1999) játékvezető